Николай Иванович Же́рихов (1870-е годы, Смоленск (?) — 5 октября 1916 года, Москва) — московский архитектор, яркий мастер эпохи модерна. Выходец из крестьян, не получивший полноценного архитектурного образования, не выступавший в профессиональной прессе, Жерихов в 1902—1915 годах был одним из самых востребованных московских архитекторов, построив за 12 лет 46 доходных домов в престижных районах города. Излюбленный мотив Жерихова — украшение фасадов скульптурой (подчас неумеренное и экстравагантное). «В творчестве Жерихова жил и умер „дух модерна“»

Биография 
Жерихов — сын безземельных крестьян из-под Могилёва. Дата рождения его точно не установлена, неизвестно и полученное им образование — вероятно, он окончил Строгановское училище с квалификацией «учёного рисовальщика» (младшие братья Николая Жерихова сумели окончить МУЖВЗ). В 1890-е годы — преподаватель рисования. Путь Жерихова от малоизвестного рисовальщика до модного, преуспевающего архитектора — не изучен; вероятно, он состоял штатным архитектором при московском застройщике, инженере О. О. Вильнере. Первая же его постройка, в 1902 году — доходный дом Г. Е. Бройдо на Остоженке, 20 — знаковый для своего времени памятник раннего модерна (в 1990-е годы здание было реконструировано и утратило первоначальный декор). В последующем деятельность Жерихова остаётся связанной с фирмами Бройдо, Вильнера и Зайченко; строил он и для старомосковского купечества (дома Мальцевых в Басманной части). Архитектор жил в Москве в доме 10 по Дегтярному переулку (построен в 1891 году архитектором М. Г. Пиотровичем).

Постройки Жерихова принадлежат к модерну; в них не заметно ни влияние предшествовавшей эпохи эклектики, ни ретроспективизма предвоенных лет (исключение — псевдоклассический одноэтажный особняк Мануйлова на улице Достоевского, 19). Ряд его доходных домов в последнее десятилетие реконструирован, но большинство сохраняет первоначальный декор. Они сосредоточены в районах Арбата, Остоженки, Басманных улиц, отдельные строения — в Мещанской части. Только три жериховских дома признаны охраняемыми памятниками (в том числе изуродованный № 20 по Остоженке).

Вероятно, самый необычный из них — доходный дом Г. Е. Бройдо на углу Плотникова переулка и Малого Могильцевского (1907). Дом украшен десятками фигур в человеческий рост, в эротических сценах. В обликах некоторых сатиров угадываются Гоголь, Пушкин и Лев Толстой. Скульптор неизвестен (версия — Л. С. Синаев-Бернштейн, автор фриза «Парнас» на здании музея имени Пушкина); неизвестны и мотивы заказчика этого необычного дома (версия «старожилов» о том, что здесь размещался бордель — не верна).

Тремя годами позже архитектор повторил тот же приём — сплошные ленты из крупных скульптур — в декоре гимназии Флёрова (Мерзляковский переулок, 11), на этот раз без какой-либо эротики. Второе в своей карьере общественное здание — лечебницу профессора, выдающегося русского хирурга-уролога П. Д. Соловова — Жерихов построил незадолго до смерти, в 1914 году (современный адрес — Новый Арбат, 7). Первоначально П. Д. Соловов в 1913 году купил в Москве на Большой Молчановке участок земли и построил клинику с квартирой для семьи. Но Первая мировая война изменила планы, клиника была отдана под госпиталь для раненых. В советское время здесь размещался знаменитый роддом № 7 имени Г. Л. Грауэрмана.

Проекты и постройки 
 Доходный дом Г. Е. Бройдо (1902, Остоженка, 20), выявленный объект культурного наследия;
 Расширение доходного дома (1903, Старая Басманная улица, 8);
 Доходный дом Г. В. Бройдо (1904, Второй Обыденский переулок, 13), объект культурного наследия регионального значения;
 Доходный дом Е. Чичулиной (1904, Большая Спасская улица, 5);
 Доходный дом О. О. Вильнера (1905, 1910, Старая Басманная улица, 12, строение 1, 2), ценный градоформирующий объект, выявленный объект культурного наследия;
 Доходный дом О. О. вильнера (М. Калиновского) (1905, Малый Афанасьевский переулок, 9/32 — Большой Афанасьевский переулок, 32/9), реконструирован в 1996 году Р. А. Асадовым; ценный градоформирующий объект;
 Доходный дом М. А. Мальцева (1905, Новая Басманная улица, 28);
 Дом С. И. Бусурина (1906, Грохольский переулок, 23);
 Дом М. И. Попова (1906, Воскресенский (?) проезд, 66/20);
 Дом Е. А. Климова (1906, 1908, Земляной Вал);
 Доходный дом (1906, улица Гиляровского, 5);
 Доходный дом (1906, Настасьинский переулок, 8);
 Дом В. А. Мешкова (1907, Арсеньевский переулок);
 Доходный дом Г. Е. Бройдо (1907, Плотников переулок, 4/5), объект культурного наследия регионального значения;
 Доходный дом (1908, Красная Пресня, 4);
 Доходный дом (1908, Старая Басманная улица, 6, во дворе);
 Дом Е. И. Афремовой (1908, Донская улица, 35), не сохранился;
 Дом М. И. Попова (1909, Самотецкий (?) переулок, 11), не сохранился;
 Доходный дом Г. Е. Бройдо (1909, Фурманный переулок, 9);
 Доходный дом З. М. Персиц (1909, Варварка, 14), ценный градоформирующий объект;
 Доходный дом П. П. Зайченко (1909, Спиридоновка, 28);
 Доходный дом Колчиной (?) (1909, Славянская площадь, 4, строение 2), ценный градоформирующий объект;
 Доходный дом (1910, Солянский тупик, 3);
 Доходный дом В. Ю. Плаксиной (1910, Мерзляковский переулок, 9);
 Мужская гимназия А. Е. Флерова (1910, Мерзляковский переулок, 11);
 Перестройка служебного здания во владении А. А. Левенсона (1910, Пречистенская набережная, 35);
 Доходный дом Е. А. Костяковой (1910, Пречистенка, 9);
 Доходный дом М. Страхова (1910, Второй Волконский переулок, 1);
 Доходный дом (1910, Большой Афанасьевский переулок, 26);
 Доходный дом Е. Д. Зайченко (1910, Второй Колобовский переулок, 12);
 Доходные дома С. М. и Э. М. Казарновских (1910—1911, Малый Могильцевский переулок, 4а, 4б);
 Доходный дом А. М. и В. Ф. Ворошиловых (1911, Померанцев переулок, 9);
 Доходный дом П. П. Зайченко (1911, Спиридоновка, 36, корпус 3);
 Доходный дом (1911, Сивцев Вражек, 19), выявленный объект культурного наследия;
 Доходный дом (1911, Кривоарбатский переулок, 13);
 Доходный дом А. Г. Страховой (1911—1913, Всеволжский (?) переулок, 3);
 Особняк И. М. Мануйлова (1912, улица Достоевского, 19);
 Доходный дом Духовской (1912, Барыковский переулок, 5);
 Доходный дом П. П. Зайченко (1912, Кривоарбатский переулок, 11);
 Доходный дом Ф. С. Зябкина (1912—1913, Второй Обыденский переулок, 12);
 Доходный дом Е. Д. Зайченко (1912—1913, Первый Колобовский переулок, 11);
 Доходный дом (1913, Первый Обыденский переулок, 9)
 Доходный дом М. А. Страхова (1913, улица Щепкина, 8);
 Доходный дом (1913, Долгоруковская улица, 38);
 Доходный дом С. М. Казарновского (1913—1914, Чистый переулок, 8);
 Доходный дом (1913—1914, Остоженка, 40);
 Проект доходного дома Ф. С. Зябкина (1914, Второй Обыденский переулок), не осуществлён (?);
 Клиника доктора П. Д. Соловово (Родильный дом им. Грауэрмана) (1914, Новый Арбат, 7), выявленный объект культурного наследия;
 Проект доходного дома М. А. Германовой (1914, Спиридоновка), не осуществлён;
 Доходный дом Г. Е. Бройдо (1914, Пожарский переулок, 8);
 Доходный дом (1914—1917, Сретенский бульвар, 9);
 Доходный дом М. А. Мальцева (1915, Новая Басманная улица, 31, строение 2);
 Доходный дом купца Ф. И. Афремова (1910-е, Садовая-Спасская улица, 19, строение 2), объект культурного наследия регионального значения.

Галерея построек

Примечания

Сноски

Источники

Литература

Ссылки 
 Воспоминания А. П. Солового — сына профессора П. Д. Соловова. В советское время в клинике Соловова размещался роддом имени Грауэрмана. См. Воспоминания: МОСКОВСКОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ 
 О доме Бройдо в Плотниковом переулке
 Обсуждение дома Бройдо в Плотниковом на Livejournal
 Академический музыкальный колледж — нынешний обитатель Мерзляковского, 11
 Н. Садович, «История одной школы»  — о гимназии Фалеева, доме 11 по Мерзляковскому переулку
 Галерея дома 11 по Мерзляковскому переулку

См. также 
 Архитекторы из крестьян: И. С. Кузнецов, К. С. Мельников, И. П. Машков
 Архитекторы-самоучки: П. С. Бойцов
 Архитекторы доходных домов: В. Е. Дубовский

Архитекторы Москвы
Архитекторы Российской империи
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Архитекторы модерна